Споко́йный — многозначное понятие:

 Спокойный — водопад в южной части полуострова Камчатка.
 Спокойный — вулкан на Камчатке.
 Спокойный — река в России, приток Амки.
 Спокойный — посёлок в Майкопском районе Адыгеи.
 Спокойный — бывший посёлок в Первомайском районе  Крыма
Спокойный — до 1963 г. название посёлка Орловский в Агинском районе Забайкальского края.
Спокойный — бывший посёлок городского типа в Якутии (упразднён в 1956).
 «Спокойный» — головной эскадренный миноносец проекта.

Фамилия 
 Спокойный, Леонтий Феликсович (1900—1936) — научный сотрудник, специалист по истории философии, редактор журнала «Шахматы в СССР».
 Спокойный, Михаил Юрьевич (род. 1955) — российский и американский теплофизик, сын Ю. Е. Спокойного.
 Спокойный, Юрий Ефимович (1929—2009) — советский учёный в области элетротехники и теплотехники.

См. также 
 Спокойный день
 Спокойный день в конце войны